Ярино — название нескольких населённых пунктов:
 Ярино — посёлок в Дивьинском сельском поселении Добрянского района Пермского края.
 Ярино — деревня в Добрянском городском поселении Добрянского района Пермского края
 Ярино — деревня в Карагайском районе Пермского края.